Zofia Radwańska-Paryska (ur. 1901) – botaniczka, taterniczka, pisarka
 Urszula Radwańska (ur. 1925) – onkolog, prof. dr hab.
 Agnieszka Radwańska (ur. 1989) – polska tenisistka, zwyciężczyni Wimbledonu i French Open w kategorii juniorek
 Urszula Radwańska (ur. 1990) – polska tenisistka, zwyciężczyni Wimbledonu, French Open i US Open w kategorii juniorek
 Aleksandra Radwańska (ur. 1991) – polska aktorka

Zobacz też 
 Radwański
Polskie nazwiska